Le genre Setifer est constitué d'une seule espèce de hérissons :
 Setifer setosus (Schreber, 1777) - grand hérisson-tenrec

Liens externes 

 
 
 
 

Insectivore (nom scientifique)
Tenrecidae

en:Setifer